Србац може да се односи на:

 Србац, град у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Општина Србац, општина у Републици Српској
 Србац Село, насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ

Види још 
 Срби